John Durkin ist der Name folgender Personen:

* John Durkin (Fußballspieler) (* 1930), schottischer Fußballspieler
 John A. Durkin (1936–2012), US-amerikanischer Politiker
 John Thomas Durkin (1913–1990), irischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Bischof von Louis Trichardt-Tzaneen